La Coupe UEFA 2006-2007 est la compétition de la Coupe UEFA qui, en 2006-2007, met aux prises des clubs de football du continent européen, dont les vainqueurs des Coupes nationales.

Le 16 mai 2007, lors de la finale, le Séville FC s'impose aux tirs au but face à l'Espanyol Barcelone ce qui lui permet de conserver son titre.

Cette édition marque le retour d'une certaine domination des clubs espagnols, avec la présence de trois clubs hispaniques dans le dernier carré. Le football allemand, en difficulté ces dernières années au niveau européen, repointe le bout de son nez avec la présence d'un club en demi, et un autre en quarts. À la suite du scandale Moggi, seuls deux clubs moyens du championnat italien sont présents.

Tours préliminaires 
Les équipes marquées d'un astérisque étaient têtes de série lors du tirage au sort.

Premier tour préliminaire 

Les matchs du premier tour se sont tenus les 12 et 13 juillet pour les matchs aller, et le 27 juillet pour les matchs retour.

Deuxième tour préliminaire 

Les matchs du deuxième tour ont eu lieu les mardi 8 et jeudi 10 août 2006 pour l'aller et le retour s'est joué le jeudi 24 août 2006.

Les 35 qualifiés du premier tour ont été rejoints par les 11 vainqueurs de la coupe intertoto, et 18 nouvelles équipes, qualifiées d'office au second tour préliminaire selon leur classement la saison passée.

Phase finale

Premier tour 

Le premier tour s'est déroulé entre les 32 équipes ayant passé les tours de qualification, les 32 autres qualifiées d'office et les 16 équipes éliminées du troisième tour de la Ligue des Champions 2006-2007.

Le tirage au sort s'est tenu le  à Monaco.

Le premier tour a eu lieu le jeudi 14 septembre pour les matchs aller, et le 28 septembre pour les matchs retour.

Des 80 équipes qualifiées, quarante se sont qualifiées pour la phase de poules.

Phase de groupes 

Le tirage au sort s'est tenu le  à Nyon.

Les matchs se sont déroulés les 19 octobre, 2 novembre, 23 novembre, 29 et 30 novembre, et la dernière journée les 13 et .

Les 40 équipes vainqueures du premier tour sont réparties par un tirage au sort en 8 groupes de 5.

Chaque équipe affronte toutes les autres de son groupe une seule fois, et affronte au total deux équipes à domicile, et deux à l'extérieur.

Légende des classements

Légende des résultats

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Groupe E 

|}

Groupe F 

|}

Groupe G 

|}

Groupe H 

|}

Seizièmes de finale 

Le tirage au sort a été tenu le  à Nyon.

Les matchs aller se dérouleront les 14 et , les matchs retour le 22 février.

Les 24 équipes ayant terminé entre la première et la troisième place de leur groupe lors du tour précédent, seront rejointes par les 8 équipes ayant terminé troisième de leur groupe lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions 2006-2007.

Une équipe ayant terminé première de son groupe affrontera une autre ayant terminé troisième ; une équipe ayant terminé deuxième de son groupe affrontera une ayant été repêchée de la Ligue des Champions 2006-2007 : le Werder Brême, le Spartak Moscou, les Girondins de Bordeaux, le Shakhtar Donetsk, le Steaua Bucarest, Benfica Lisbonne, le CSKA Moscou et l'AEK Athènes.

Le , Feyenoord Rotterdam est exclu de la compétition à la suite des incidents et actes de vandalisme commis par ses supporteurs hooligans, à l'occasion du match de poule contre Nancy. Tottenham Hotspur, qui devait affronter Feyenoord, est du coup directement qualifié pour les huitièmes de finale.

Les 16 équipes vainqueurs se qualifieront pour les huitièmes de finale.

Phase finale à élimination directe

Tableau final

Huitièmes de finale 

Le tirage au sort s'est tenu le  à Nyon.
Les matchs aller se sont déroulés le , les matchs retour les 14 et 15 mars.

Quarts de finale 

Le tirage au sort s'est tenu le  à Glasgow. Les matchs aller se sont déroulés le , les matchs retour le 12 avril.

Demi-finale

Finale 

Le Séville FC devient le second club de l'histoire à gagner deux Coupes UEFA d'affilée, après le Real Madrid en 1986 et 1987.

Voir aussi 

 Coupe UEFA
 Ligue des Champions 2006-2007
 Coupe Intertoto 2006

Références 

Ligue Europa
Saison 2006-2007 de football
Football M2